Die Liste der Bundestagsabgeordneten aus dem Land Bremen (Freie Hansestadt Bremen) ist chronologisch geordnet. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stammen aus den heutigen zwei Wahlkreisen Bundestagswahlkreis Bremen I (Wahlkreis 54, früher 1, 57, 50, 54) und Bundestagswahlkreis Bremen II – Bremerhaven (Wahlkreis 55, früher 3, 59, 52 55, 56). Bis einschließlich der Wahl von 1998 gab es die drei Wahlkreise Bundestagswahlkreis Bremen-West. Bremen-Ost und Bremen-Nord/Bremerhaven. Alle gewählten Direktkandidaten kamen ausschließlich von der SPD, die weiteren Abgeordneten waren die Spitzenkandidaten der Parteien (CDU, DP, FDP, Grüne und Linke) in den jeweiligen Landeslisten.

MdB = Mitglied des Bundestages, MdBB = Mitglied der Bremischen Bürgerschaft

Quellen 
 Silke Hellwig: Die Abgeordneten aus Bremen. In: Weser-Kurier. 10. September 2017, S. 8.
 Karl Marten Barfuß, Hartmut Müller, Daniel Tilgner (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005, Band 4: Statistik bearbeitet von Horst Lange, Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 !
Wikipedia:Liste
Bremen